Oceanside steht für: 

 Oceanside (Kalifornien), Stadt im San Diego County, Kalifornien 
 Oceanside (New York), Weiler im Nassau County, New York 
 Oceanside (Oregon), Census-designated place im Tillamook County, Oregon 
 Oceanside (Washington)